Cassini je bil priimek več ljudi:
 César-François Cassini de Thury III., francoski astronom in geograf (1714-1784)
 Giovanni Domenico Cassini I., italijansko-francoski matematik, astronom in inženir (1625-1712)
 Jacques Cassini II., francoski astronom in geograf (1677-1756)
 Jean-Dominique Cassini IV., francoski astronom (1748-1845)

Po Giovanniju Domenicu Cassiniju so poimenovali tudi:
 vesoljsko sondo Cassini-Huygens, skupna odprava vesoljskih agencij NASA in ESA za preučevanje Saturna in njegovih lun
 Cassinijevo ločnico, vrzel med Saturnovimi prstani
 Cassinijeva jajčnica, krivulja 4. reda